Termenul "Platină" se poate referi la:

 Platina, oraș în Brazilia
 Platină, element chimic
 Platina Chișinău, echipa de hochei pe gheață din Chișinău, Republica Moldova.

Vezi și 
 Discul de platină, premiu acordat în muzică